Кваліфікаційний раунд до Чемпіонату Європи з футболу серед жінок 1995 пройшов з 15 серпня 1993 по 30 жовтня 1994 років.

Перший раунд

Група 1

Група 2

Група 3 

Югославія вибула.

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Другий раунд

Перші матчі

Другі матчі 

Німеччина перемогла з рахунком 5–0 за сумою двох матчів.

Норвегія перемогла з рахунком 7–3 за сумою двох матчів.

Швеція перемогла з рахунком 3–2 за сумою двох матчів.

Англія перемогла з рахунком 4–2 за сумою двох матчів.

Німеччина, Норвегія, Швеція та Англія кваліфікувались до фінальної частини турніру.

Джерела 
Усі матчі на сайті УЄФА 
Таблиці та результати на сайті RSSSF.com 

Чемпіонат Європи з футболу серед жінок 1995